— оригинальный японский аниме-сериал, созданный Тосией Синохарой на студии P.A. Works.

Сюжет 
Действие разворачивается в городе Нагасаки. В этом альтернативном мире в повседневной жизни существует магия - не влияющая, впрочем, на систему общественных отношений или уровень технического развития, и сводящаяся главным образом к красочным иллюзиям. Семнадцатилетняя Хитоми Цукисиро, потомок рода магов, в юном возрасте потеряла цветовое восприятие, в результате чего её эмоциональное развитие сильно затормозилось. Однажды великая волшебница Кохаку, бабушка Хитоми, решает отослать девушку в прошлое, в 2018 год, где та знакомится с молодой Кохаку, своей ровесницей, и её друзьями по школьным клубам.

Персонажи 
 — cветловолосая девушка, которая происходит из семьи ведьм. Однажды в детстве по не вполне понятным причинам она перестала видеть цвета, в результате замкнулась в себе, скрыла все свои чувства и практически отказалась от использования магии. Однажды она возвращается на 60 лет назад, чтобы вернуть способность чувствовать и научиться видеть цвета. Сперва говорит, что ненавидит магию, однако, чувствуя интерес и одобрение новых друзей, постепенно пробуждает свои истинные магические силы.

 Сэйю: Каори Исихара

 — в 2078-м — бабушка Хитоми, великая волшебница, магией отправившая свою внучку на 60 лет назад в прошлое. В 2018-м — беспокойная энергичная девушка, которая часто экспериментирует со своей магией в школе, вызывая страх перед колдовством среди своих одноклассников. Стремится улучшить свои навыки, чтобы однажды стать великой волшебницей, говорит, что хочет создавать такую магию, которая сделает всех людей счастливыми.

 Сэйю: Каэда Хондо

 — член фотоклуба (школьного клуба магии, искусства и фотографии), чье хобби — рисование. По загадочной причине Хитоми может видеть цвета в его рисунках. Разочаровался в своем хобби, но благодаря интересу Хитоми к его рисункам, вновь увлекся творчеством.

 Сэйю: Сёя Тиба

 — тихая и застенчивая девушка, участница фотоклуба. Любит фотографировать маленьких и милых существ. С детства тайно влюблена в Сё.

 Сэйю: Кана Итиносэ

 — участница фотоклуба. Высокая девушка в очках, внешне — энергичная и немного неорганизованная, но внутренне — сомневающаяся и ищущая свою цель в жизни; в последнем равняется на старшую сестру.

 Сэйю: Нао Тояма

 — президент фотоклуба. Высокий третьекурсник, с детства помогающий отцу Асаги в его фотостудии.

 Сэйю: Сэйдзи Маэда

 — единственный не момент появления Хитоми первокурсник в фотоклубе, мечтает найти достойную модель для своих фотографий.

 Сэйю: Аюму Мурасэ

Производство 
Оригинальный аниме-сериал создан на студии P.A. Works. Режиссер — Тосия Синохара, дизайном персонажей занялся Fly. Главным режиссёром анимации и дизайном персонажей является Юки Акияма. Арт-директором стала Куруми Судзуки, а Дзюнъити Хигаси — художественным руководителем. Продюсером проекта является Infinite. Премьера экранизации состоялась 6 октября 2018 года в блоке программ Animeism на MBS, TBS, BS-TBS, AT-X, TUT и ATV. По всему миру сериал транслируeтся эксклюзивно на Amazon Video, кроме Китая, так как в Китае трансляция состоялась на канале iQiyi.

Примечание

Ссылки 
 Официальный сайт

P.A. Works